МЛБ в сезоне 1968 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Детройт Тайгерс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Мировая серия 
Мировая серия 1968: Детройт Тайгерс — Сент-Луис Кардиналс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1968 год в бейсболе